Дублинский Конференц-центр  — конференц-центр в районе , Дублин, Ирландия, строительство которого закончилось в 2010. Из его окон открывается вид на реку Лиффи.

Здание спроектировано по проекту американского архитектора ирландского происхождения Кевина Роуча. Оно стало первым углеродно-нейтральным конференц-центром в мире.

Дублинский конференц-центр занял второе место в M&IT Industry Awards 2011 в номинации «Лучший зарубежный конференц-центр», уступив Гримальди-форуму в Монако и обойдя  в Копенгагене и .

2 декабря 2018 года здесь прошла жеребьёвка отборочного турнира Евро-2020.

Галерея

Примечания

Ссылки 

Здания и сооружения, построенные в 2010 году
Архитектурный модернизм
Здания и сооружения Дублина
Достопримечательности Дублина